

Carriera 
Inizia a giocare a calcio nelle giovanili del , prima di essere tesserato dal , che lo aggrega al proprio settore giovanile. Esordisce in prima squadra il 25 gennaio 2009 contro il  (0-2 per i bianconeri), subentrando all'85' al posto di Gianluca Segarelli.

Il 5 agosto 2016 viene tesserato dal , in Eccellenza. Dopo aver vinto due campionati consecutivi, archiviando la promozione in Serie C, il 20 giugno 2018 si accorda con , formazione impegnata nel campionato sammarinese. Il 26 giugno esordisce nelle competizioni europee in La Fiorita- (0-2), incontro preliminare valido per l'accesso alla fase a gironi di UEFA Champions League, subentrando al 69' al posto di Simone Loiodice.

Il 15 giugno 2021 viene ingaggiato dal .

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 4 febbraio 2023.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali 
 
Cesena: 2008-2009 (Girone A)

 
Rimini: 2017-2018 (Girone D)

La Fiorita: 2018

Competizioni regionali 
 
Rimini: 2016-2017 (Girone B)

 
Rimini: 2016-2017

Note

Collegamenti esterni